A Fed Cup de  1977 foi a décima quinta edição do torneio de tênis feminino mais importante por nações, 32 equipes participaram do Grupo Mundial, com os Estados Unidos ganhando na final da Austrália.

Ligações Externas 
 Página oficial da Fed Cup

Fed Cup
1977 no tênis